Барри Ле́винсон (; род. 6 апреля 1942) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат премии «Оскар» 1989 года.

Биография 
Барри Левинсон родился в Балтиморе (штат Мэриленд, США). Родители — Ирвин Левинсон и Виолетта Кричинская, еврейские иммигранты из России. Учился в Американском университете (American University, Вашингтон, округ Колумбия). Супруга Валери Кёртин (Valerie Curtin) (развод). Сын — сценарист и режиссёр Сэм Левинсон.

Хотя Левинсон начал свою карьеру со сценариев телевизионных комедий и продолжает писать, снимать и продюсировать комическое кино,  Его первым полнометражным режиссёрским опытом стал ностальгический фильм «Забегаловка» (1982) о компании парней, взрослеющих в Балтиморе в конце пятидесятых. Дебют, в котором сыграли будущие звезды Голливуда, тогда малоизвестные актеры Стив Гуттенберг, Дэниел Стерн, Микки Рурк и Кевин Бейкон, имел успех у критиков и зрителей, оказавшись очень забавным фильмом с блестящими комическими диалогами. Последовавшие за ним «Доброе утро, Вьетнам» с Робином Уильямсом в роли чересчур весёлого армейского радиоведущего и «Человек дождя» с Дастином Хоффманом в роли аутиста, вышедшие в 1987 и 1988 годах, принесли Левинсону всемирную известность.

В последующие годы Левинсон снял целый ряд , таких как «Багси» (с Уорреном Битти, Аннетт Бенинг и Харви Кейтелем), «Разоблачение» (с Майклом Дугласом, Деми Мур и Дональдом Сазерлендом), «Спящие» (с Робертом де Ниро, Дастином Хоффманом и Брэдом Питтом), «Плутовство» (с Робертом де Ниро и Дастином Хоффманом), «Бандиты» (с Брюсом Уиллисом, Билли Бобом Торнтоном и Кейт Бланшетт) и другие.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Лауреаты премии «Серебряный медведь»
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую режиссуру
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Режиссёры телевидения США
Выпускники Американского университета
Выпускники Школы коммуникаций Американского университета